Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1985 je šestintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 17. in 27. februarjem 1985 v Seefeldu, Avstrija, v trinajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Seefeld in Tirol